Christian Sigfred von Plessen kan syfta på:

* Christian Siegfried von Plessen (1646–1723), dansk statsman
 Christian Sigfred von Plessen (1696–1777), dansk godsägare
 Christian Sigfred von Plessen (1716–1755), dansk ämbetsman